Partik ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Partik-Pablé (* 1939), österreichische Richterin und Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Matthias Partik (1869–1935), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat